Grupno prvenstvo Općinskog nogometnog saveza Vinkovci je predstavljalo najniži stupanj natjecanja u podsavezu, odnosno iz lige nitko nije ispadao. To je ujedno bila liga sedmog stupnja nogometnog prvenstva SFRJ u sezoni 1986./87. Prvaci grupa bi se plasirali u Općinsku nogometnu ligu Vinkovci.

Tablice

Bilješke 
NK Šokadija Stari Mikanovci kažnjena oduzimanjem 1 boda
NK Mladost Karadžićevo kažnjena oduzimanjem 1 boda
ONK Ivankovo kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Đezelem Korođ kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Slavonac Prkovci kažnjen oduzimanjem 1 boda
NK Jedinstvo Marinci odustalo od natjecanja nakon završetka jesenskog dijela prvenstva
LSK Lipovac i NK Jadran Novi Jankovci odustali od natjecanja nakon završetka jesenskog dijela prvenstva
NK Jadran Novi Jankovci kažnjen oduzimanjem 2 boda

Unutrašnje poveznice 
 Općinska liga Vinkovci 1986./87.

Izvori 
 
 Vinkovački list #1751
 Vinkovački list #1749
  

1986-87 grupno
Vinkovci-grupno